Ørskov ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Ørskov Christensen (1916–1990), dänischer Unternehmer
 Frits Ørskov (1922–2015), dänischer Mikrobiologe
 Ida Ørskov (1922–2007), dänische Ärztin und Bakteriologin
 Jeppe Ørskov (1892–1977), dänischer Bakteriologe

Ørskov oder Orskov bezeichnet weiterhin: 
 Orskov Yard, ehemals Ørskov Christensen Stålskibsværft, ein dänisches Schiffbauunternehmen mit Sitz in Frederikshavn